

Patronyme

 Fabio Fusi (né en 1969), nageur italien ;
 Juan Pablo Fusi (né en 1945), un historien espagnol ;
 Luca Fusi (né en 1963), un ancien footballeur italien, reconverti en entraîneur.

Toponyme

 Fusi est un village des Samoa ;
 Le mont Fusi, sommet chinois du comté de Ningxiang, dans la province centrale du Hunan ;
 Alcara Li Fusi est une commune de la province de Messine en Sicile.

Autres 
 Fusi (pâtes)